Сьодо (каліграфія, яп. "шлях письма") - вид писемності на Сході. Був започаткований у Китаї, пізніше з'явився у Японії. Проте японські каліграфи  швидко наздогнали попередників і  створили декілька нових ієрографів, що вирізняються простотою та лаконічністю. 

Важливим елементом кожного майстра каліграфії є чотири складові: пензель, папір, туш та чорнильниця. Сучасні митці японського письма використовують шість предметів: сітадзікі(цинковка), судзурі(посудина для чорнила), ваші(папір), фуде(пензель), сумі(туш) та ханші(тонший папір).

Виділяють три стилі написання: касьо(лінії чіткі; пензель відривається від аркуша; ієрогліфи квадратні; використовується рідко), госьо (напівкурсив; лінії заокруглені), сьосьо (лінії нечіткі; курсив; ієрогліфи промальовуються швидко).

У 1948 році була утворена Асоціація майстрів сучасної каліграфії. Кожного року її члени влаштовують виставки на яких демонструють три види ієрогліфів: перші - варіант стародавніх часів, другі - сучасний стиль, треті - роботи каліграфістів високого рівня.

Джерела 
https://japanese-page.kiev.ua/ukr/hobby-shodo.htm 

Китайська каліграфія
Китайська писемність